Цент с изображением Свободы в короне — монета США номиналом в 1 цент. Чеканилась с 1816 по 1857 год. Существует два основных типа монеты (до и после 1839-го).

История 

В 1816 году было произведено изменение дизайна одноцентовой монеты. Свобода в монете предыдущего типа выглядела в классическом стиле античных изображений. При этом лента с надписью «LIBERTY» на её волосах не носилась женщинами, а присуждалась лишь мальчикам-атлетам, победившим в соревнованиях.

На монетах нового типа гравёр Роберт Скот заменил ленту диадемой. В 1839 другой гравёр Кристиан Гобрехт изменил изображение и причёску Свободы, а также дополнил диадему жемчужной нитью, обрамляющей волосы и несколько видоизменив портрет.

Все монеты данного типа чеканились на монетном дворе Филадельфии.

Тираж 

(в скобках обозначено количество монет качества пруф)

Суммарный тираж монеты составляет более 128 миллионов экземпляров.

Примечания 

Монеты США
Номиналы в центах США